Hongshi ist:

 die chinesische Bezeichnung für ein tibetisches historisches Werk, siehe Rote Annalen;
 das Dorf Hongshi (红石村) der Großgemeinde Yangzi in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Hongshi (Yangzi).